Нарывники  — семейство жуков.

Описание 
Жуки средней величины или крупные, обыкновенно ярко окрашенные, с опущенной вниз, кзади суженной головой, с 11-члениковыми, реже 8—10-члениковыми усиками, суженным 1-м члеником груди, гибкими надкрыльями, которые шире первого членика груди и часто покрывают не все брюшко, расщеплёнными костями, большими соприкасающимися тазиками двух первых пар ног, с 6—7 свободными члениками на нижней стороне брюшка.

Название своё получили вследствие содержания в покровах едкого вещества кантаридина, вызывающего на коже нарывы, благодаря чему некоторые (шпанская мушка) употреблялись в медицине. В настоящее время вытеснены синтетическими препаратами. Личинки — паразиты насекомых и представляют явление гиперметаморфоза. Нарывники, паразитирующие на прямокрылых, оказывают заметное влияние на численность саранчовых, являющихся одним из основных вредителей сельского хозяйства. Многие имеют отпугивающую окраску, предупреждая потенциальных хищников об их ядовитости.

Водятся нарывники преимущественно в тёплых странах. К настоящему времени по всему миру известно более 7500 видов.

Хозяйственное значение 
Некоторые нарывники считаются вредителями, так как объедают листья деревьев и кустарников. Ротовой аппарат представителей родов Nemognatha и Leptopalpus модифицирован для питания нектаром. 

Энтомолог Сергей Колов отмечает, что из 100 нарывников Казахстана только 39 опасны для посевов. Кантаридин, по мнению биохимика Карема Гхонеима, содержащийся в покровах и гемолимфе нарывников может использоваться в составе безвредных для природы пестицидов и гербицидов.

Некоторые виды

Примечания

Литература 
 
 С. Э. ЧЕРНЫШЕВ Нарывники (Meloidae)
 Атлас нарывников (Meloidae) России

 
Семейства насекомых